Akasztó-hegy (Tihany)
Akasztó-hegy (Visegrádi-hegység)